7 Ochotniczy Pułk Piechoty Illinois – pułk piechoty amerykańskiej, wchodzący w czasie wojny secesyjnej w skład Armii Unii sformowany 25 kwietnia 1861, rozwiązany 25 lipca tego samego roku
 7 Ochotniczy Pułk Piechoty Illinois – pułk piechoty amerykańskiej, wchodzący w czasie wojny secesyjnej w skład Armii Unii sformowany 25 lipca 1861 rozwiązany 9 lipca 1865